БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Цех ДоброТи» (БО БФ «Цех ДоброТи»)– благодійна організація, заснована у 2020 році Юрієм та Олександрою Цихівськими. Фонд займався допомогою важкохворим дітям та дорослим у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Починаючи з 28 лютого 2022 року діяльність фонду доповнилась новими викликами, які виникли через повномасштабну війну росії з Україною.

Історія заснування фонду 
У 2019 році до родини Цихівських увірвалась біда- у їхнього сина Матвія лікарі діагностували важку недугу— гостру мієлоїдну лейкемію. Силами волонтерів та небадужих благодійників вдалося зібрати колосальну суму— 250 тисяч євро, і успішно пройти лікування в Ізраїлі. Сьогодні Матвій повністю одужав та повернувся до звичного дитячого життя.

Повернувшись в Україну, подружжя Цихівських вирішило ділитися здобутим досвідом і допомагати долати рак всім, хто цього потребує. Це бажання і поклало основу для заснування БФ «Цех ДоброТи»

Діяльність до повномасштабної війни росії з Україною 
Протягом майже двох років БФ «Цех ДоброТи» допомагав онкохворим та їх сім'ям у зборі коштів на лікування, оплаті рахунків та формуванні пакетів документів для виїзду на лікування в Ізраїль або Німеччину. 

До компетенції фонду входили:

 Допомога в організації виїзду за кордон
 Інформаційна підтримка та супровід від приїзду до закінчення лікування в Ізраїлі
 Консультаційне забезпечення в методах збору коштів
 Допомога в організації залучення фінансів для лікування (організація зборів через соцмережі, організація концертів, масових заходів, ярмарків, марафонів, зйомка відеосюжетів для розміщення на телеканалах, залучення спонсорів-благодійників та ін.)
 Допомога у співпраці з місцевими фондами для закриття побутових питань

Фонд безпосередньо співпрацював з державними клініками Ізраїлю. Усі зібрані кошти були перераховані на рахунки даних клінік.

З допомогою БФ «Цех ДоброТи» на рахунки сімей та рахунок фонду надійшло близько 4, 5 мільйона доларів для 48 підопічних. 15 дітей та дорослих успішно пройшли лікування та одужали чи перебувають у ремісії, багато ще досі проходять лікування та є на шляху одужання.

Партнери БФ «Цех ДоброТи» в Ізраїлі 

 Шиба
 Іхілов
 Асута 
 Шнайдер
 БФ «Шанс на життя»

Діяльність після 24 лютого 2022 року 
З перших днів війни БФ «Цех ДоброТи» трансформувався та разом з Волонтерським штабом Дрогобича об'єднав волонтерські ініціативи задля єдиної мети. Одними з перших реалізованих завдань були створення баз волонтерів та поширення інформації, отримання і розподілення гуманітарної допомоги, а також координація єдиної лінії допомоги у Дрогобичі.

В перші тижні війни гостро постала потреба в облаштуванні бомбосховищ, де дрогобичани могли б знайти прихисток під час небезпек обстрілів. Засновник фонду Юрій Цихівський зумів об'єднати десятки небайдужих, які спільними зусиллями приводили в лад та облаштовували підвальні приміщення та укриття для сотень дрогобичан.

Допомога ЗСУ 
Одним з найважливіших напрямків діяльності стала допомога ЗСУ та силам територіальної оборони, а саме:

 допомога армії на купівлю амуніції— спільно з партнерами поставлено на передову понад 800 бронежилетів, перевезено і передано 27 машин, закуплено більше 30-ти тепловізорів на суму близько 2 млн грн
 закуплено та відправлено близько 1,5 тонни ліків в десятки міст-гарячих точок України, серед яких Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми, Краматорськ, Охтирка та інші.
 спільно з UnChain закуплено продуктів харчування на майже 500 000 грн для більше 50-ти тисяч переселенців та військових
 налагоджено виробництво спальників кількістю 600 штук
 організовано понад 7 тонн пального для військових та інших нагальних потреб
 проводиться збір на потреби 67 Окремого Батальйону ім. Петра Сагайдачного та Військової частини А1108 (м. Дрогобич)

Відновлення житла для ВПО 
З хвилею біженців також було розпочато створення баз житла, а згодом одним з першочергових завдань стало облаштування помешкань для ВПО у місті Дрогобич.

Спільно з адміністрацією Дрогобицького державного педагогічного університету, проведено ремонт, облаштування та поселення внутрішньо переміщених осіб в гуртожиток №5 (де зараз проживає близько 450 дорослих і 150 дітей). Паралельно було запущено процес реконструкції гуртожитка №1, залучивши до роботи місцевих майстрів-волонтерів та підприємців. До реконструкції гуртожитку №1 долучився також «БУР табір».

Відновлено 7 закинутих раніше приватних будинків. Проводяться капітальні ремонтні роботи на 1-му та 4-му поверхах АТ «Енергія»- це 12 квартир з сучасним ремонтом для проживання 36 осіб та комунальна квартира на 14 осіб.

Допомога дітям 
Як і до війни, так і зараз, пріоритетом БФ «Цех доброТи» є діти.

Фонд запустив допомогу в забезпеченні не лише житлом, дитячим харчуванням, іграшками для найменших, але й разом з волонтерами організував десятки заходів, щоб подарувати радість дітям з тимчасово окупованих областей, які проживають в школах та гуртожитках Дрогобича. Серед них це:

 безліч анімаційних розважальних програм та свят в місцях проживання ВПО
 творчі майстер класи (розпис писанок, ліплення, малюнки та виготовлення сувенірів для воїнів та багато іншого) 
 виїзди в зоопарк та дельфінарій, кінотеатр та цирк
 поїздки по визначних місцях з пікніком
 відвідини дитячого розважального центру
 подарунки з солодощами та іграшками
 налагоджено уроки малювання та заняття спортом

Силами фонду та завдяки нашим партнерам з благодійного фонду «Клуб Добродіїв» в березні було створено та облаштовано дитячу кімнату в гуртожитку №5, де волонтери БФ «Цех ДоброТи» проводили час, вчили та проводили час з дітьми.

Нещодавно дітки пройшли майстер-клас та розмалювали 52 футболки у національному стилі, які були виставлені на аукціоні в Німеччині.

Також спільно з активною молоддю Дрогобиччини організовано марафон підготовки до НМТ «Освітній цех», де діти-випускники які приїхали з неспокійних регіонів України, мали змогу швидко, якісно та безкоштовно в умовах війни підготуватися до НМТ, а також залучили вчителів-переселенців до волонтерської діяльності та надали їм можливість продемонструвати свої методики викладання предметів (математика, історія України, українська мова). Учні "Освітнього Цеху" успішно здали тест, середній бал з історії- 193 бали, математики- 170.

На сайті Цеху Доброти створено фандрейзер на потреби діток, що постраждали від війни та дітей полеглих героїв.

Заходи 
Окрім того, волонтерами БФ «Цех ДоброТи» організовано багато масових благодійних заходів, серед яких:

 «Творча зустріч з митцями і мисткинями», акція «Підпиши янгола для захисників», літературні музичні вечори, перформанси.
 організовано Освітній Цех, де вчителі- волонтери безкоштовно готують випускників до Національного мультипредметного тесту
 створено табір «Сіль землі», волонтери якого відновлюють приміщення для проживання переселенців. Табір включає також і культурну програму- екскурсії, творчі вечори, майстеркласи.
 проведено благодійний культурно-розважальний захід для збору коштів на потреби 67 окремого батальйону територіальної оборони імені Петра Сагайдачного. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 10 682 грн, які були передані на рахунок БФ «Цех ДоброТи» для потреб Дрогобицької ТрО.
 разом з партнерами фонду організовано дводенний захід «Тримаємо тил!» метою якого був збір коштів на купівлю дрону для ТрО. Сумарно вдалося зібрати майже 45 тисяч гривень.
 організовано забіг та велопробіг на підтримку сил Територіальної оборони Дрогобиччини

Партнери БФ «Цех ДоброТи» 

 Cersanit
 CGI
 Unchain Fund
 Nova Ukraine
 ГО «Тепле місто»
 СТО «Роберт Сервіс»
 ГО "Платформа ініціатива «Теплиця»
 БО «Українська освітня платформа»
 БФ «Клуб Добродіїв»
 Товариство Червоного Хреста України
 ЮНІСЕФ Україна
 БФ «Карітас СДЄ УГКЦ»
 агропромхолдинг АСТАРТА-КИЇВ
 ПАТ «Укрнафта»
 ГО Варто— Галицькі Новини
 Твоє Радіо
 ресторан-піцерія «Green Park Pizza & Rest»
 компанія KEARNEY
 компанія MARS

Примітки